Ermengarde d'Anjou peut désigner :
 Ermengarde d'Anjou (952-992), fille de Geoffroy  d'Anjou, comte d'Anjou, et d'Adélaïde de Vermandois, mariée à Conan Le Tort, duc de Bretagne
 Ermengarde d'Anjou (morte en 1076), fille de Foulque III Nerra, comte d'Anjou, et d'Hildegarde de Lorraine, mariée à Geoffroy II Ferréol, comte du Gâtinais, puis à Robert  le Vieux, duc de Bourgogne
 Ermengarde d'Anjou (morte en 1146), petite fille de la précédente, fille de Foulque IV le Réchin, comte d'Anjou, et d'Hildegarde de Beaugency, marié à Guillaume IX le Troubadour, duc d'Aquitaine, puis à Alain IV de Bretagne, duc de Bretagne.
Homonymie dynastique